Уэ́нди Олуни́ке Эдели́йи (; 5 января 1977, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская актриса кино и телевидения.

Биография 
Уэнди Олунике Эделийи родилась 5 января 1977 года в Брамптоне (провинция Онтарио, Канада).

Олунике окончила Американскую академию драматического искусства.

Карьера 
Олунике дебютировала в кино в 2002 году, сыграв в фильме «Джон Кью». В 2004 году сыграла в фильме «Мгновения Нью-Йорка», а в 2010 — в Сидни «Пила 3D». Всего она сыграла свыше 40 ролей в кино и на телевидении. В 2012 году была номинирована на премию «Canadian Comedy Award» в категории «Лучшая актриса — Фильм».
В 2014 году озвучила одного из персонажей игры «Watch Dogs».

Личная жизнь 
Олунике состояла в фактическом браке. У бывшей пары есть дочь — Алеша Бэйли.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Музыканты из Онтарио
Киноактрисы Канады